De vlag van de Indiase deelstaat Jammu en Kasjmir, zie Vlag van Jammu en Kasjmir;
  De vlag van het Pakistaanse Azad Kasjmir, zie Vlag van Azad Kasjmir.